Miejscowości w USA:
 Maple Hill – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Wabaunsee
Gminy w USA:
 Maple Hill (ang. Maple Hill Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Wabaunsee